Vampire : La Mascarade peut désigner un jeu de rôle et deux œuvres adaptées en jeu vidéo :
 Vampire : La Mascarade, un jeu de rôle ;
 Vampire : La Mascarade - Rédemption, un jeu vidéo basé sur le précédent ;
 , la suite du jeu vidéo précédent.